Bagotville är en flygplats i Kanada. Den ligger i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ottawa. Bagotville ligger  meter över havet.

Terrängen runt Bagotville är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Bagotville. Trakten runt Bagotville är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Saguenay,  km nordväst om Bagotville.

I omgivningarna runt Bagotville växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Flygplatser i Québec
Militära anläggningar i Kanada